Sierningbach ist der Name folgender Flüsse:

 Sierning (Schwarza), auch Sierningbach, linker Nebenfluss der Schwarza bei Puchberg am Schneeberg
 Sierningbach (Kamp), rechter Nebenfluss des Kamps bei Zwettl

Siehe auch:
 Sierning (Begriffsklärung)